Hertig Kristian Karl Frederik August av Augustenburg, född 19 juli 1798, död 11 mars 1869, var en tysk hertig. Han var son till Fredrik Kristian II av Holstein-Augustenburg och Lovisa Augusta av Danmark.

Biografi 

Kristian August fick en omsorgsfull uppfostran efter en av fadern uppgjord plan. Fadern hade till honom testamenterat en historisk redogörelse för släktens rättigheter och uppmanat sina söner att hävda dem, och trots att han var systerson till Fredrik VI och svåger till Kristian VIII, blev förhållandet till kungahuset snart kyligt då han hävdade sin rätt till Schleswig-Holstein, och snart kom det till öppen brytning 1837. Kristian August utestängdes därför från alla danska ämbeten. 

I sitt hertigdöme motarbetade han all dansk nationalism och försökte stödja den holsteinska nationalidentiteten. Han protesterade 1846 mot danska kungahusets deklaration om tronföljden till hertigdömet Augustenborg, men då uppror utbröt 1848, motsatte han sig det och befann sig själv i Berlin när upproret skedde. I Berlin arbetade han för att vinna Fredrik Vilhelm IV:s stöd för Holsteins självständighet, vilket också lyckades.

Återkommen till Schleswig-Holstein anslöt han sig trots sitt tidigare motstånd till upproret och blev efter dess krossande 1851 med sin familj landsförvisad från Danmark. Han erhöll dock 3 miljoner riksdaler i ersättning, mot ett löfte att aldrig mera hävda sina rättigheter mot danska kungahuset. Kristian August överflyttade då istället sina arvsanspråk på sin äldste son, Fredrik. Själv levde han därefter i stillhet på godset Primkenau i Schlesien fram till sin död.

Vid kung Fredrik VII:s död 1863 blev Kristian huvudman för huset Oldenburg, eftersom släkten Augustenburg nu var huset Oldenburgs äldsta levande släktgren.

Äktenskap 
Han giftes 1820 med danska grevinnan Louise Danneskjold-Samsøe (1797-1867), ättling till kung Kristian V och Sophie Amalie Moth.

Barn:
 Alexander Fredrik (1821-1823)
 Luise Augusta (1823-1872) , ogift
 Karoline Amalie (1826-1901) , ogift
 Wilhelmine (1828-1829) 
 Fredrik VIII Kristian av Holstein-Augustenburg (1829-1880). (Svärfar till Vilhelm II av Tyskland).
 Fredrik Kristian (1831-1917), gift med Helena av Storbritannien.

Referenser 
 Svensk uppslagsbok, Lund 1929

Noter

Externa länkar 

Huset Augustenburg
Män
Födda 1798
Avlidna 1869